Павел Николаевич Сушко (; ) — украинский политик, кинопродюсер. Народный депутат Украины 9-го созыва. Член Общественного совета Украинского Оскаровского комитета.

Биография 
Родился 16 ноября 1979 года в Хмельницкой области.

С 2000 года проживает в Харьковской области.

С отличием закончил Национальную академию пограничных войск Украины им. Богдана Хмельницкого (военная специальность — офицер оперативно-тактического уровня). Подполковник запаса.

Занимал руководящие должности в Государственной пограничной службе Украины (проходил службу в Харьковском пограничном отряде).

В 2010 году окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

В 2013 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности «Кино и телеискусство (режиссёр телевидения)».

В 2016 спродюсировал полнометражного художественного фильма «DZIDZIO Контрабас». Лента первой в истории украинского кино стала прибыльной.

С 2017 года читает лекции и проводит мастер-классы для студентов по продюсированию кино.

С 2017 года член Украинской киноакадемии.

В 2018 году председатель жюри «ZIFF» Запорожского международного кинофестиваля короткометражного кино.

В 2018 году стал членом Европейской киноакадемии.

В 2018 году основал кинокомпанию «Prime Story Pictures».

В 2018 году получил награду «Золотая Юла» (выбор зрителя) — за фильм «DZIDZIO Контрабас».

Награды и отличия 
Награждён «Золотой Дзыгой» от Украинской киноакадемии в номинации выбор зрителя как продюсер фильма «DZIDZIO Контрабас» (Украина. Режиссёр А. Борщевский).

Награждён указом № 347 / 2009 Президента Украины государственной наградой — медалью «За безупречную службу III степени».

Награждён медалями и знаками отличия приказами Председателя Государственной пограничной службы Украины:

 Медаль «За мужество в охране государственной границы Украины»
 Награда «За безупречную службу в Государственной пограничной службе Украины»
 Медаль Государственная пограничная служба — «За веру и верность»
 Медаль «15 лет добросовестной службы»
 Медаль «15 лет Государственной пограничной службе Украины»
 Медаль «20 лет независимости Украины»
 Медаль «20 лет Государственной пограничной службе Украины»
 Награда «За службу на границе»
 Отличие «Отличный пограничник» II степени
 Отличие «20 лет Восточному региональному управлению»
 Отличие «20 лет Харьковскому пограничному отряду»

Награждён почетными грамотами и дипломами от управления Государственной пограничной службы Украины, Хмельницкой и Харьковской областных администраций.

Политическая деятельность 
 Заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа»
 Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики
 Председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики
 Председатель Харьковской областной региональной организации политической партии «Слуга народа»
 Член Украинской части межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины и Сейма Литовской Республики
 Заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Французской Республикой
 Член группы по межпарламентским связям с Канадой
 Член группы по межпарламентским связям с Республикой Польша
 Член группы по межпарламентским связям с Соединенными Штатами Америки
 Заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Федеративной Республикой Германия
 Заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Швейцарской Конфедерацией

Межфракционное депутатское объединение «Слобожанщина» 
В конце 2019 возглавил межфракционное депутатское объединение «Слобожанщина» в состав которого входит почти два десятка народных депутатов Украины. Большинство из них родом из Харькова и Харьковской области. Цель деятельности данного объединения направлена ​​на развитие региона в различных сферах его жизнедеятельности.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Киевского университета культуры и искусств
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»